Šulek ist der Familienname folgender Personen:
 Bogoslav Šulek (1816–1895), kroatischer Linguist
 Miroslav Šulek (* 1993), slowakischer Skilangläufer
 Stjepan Šulek (1914–1986), kroatischer Komponist und Dirigent

Sułek ist der Familienname folgender Personen:
 Adrianna Sułek (* 1999), polnische Leichtathletin 

Siehe auch:
 Schulek